Всемирная федерация профессионального бокса (WPBF) является шестой по величине организацией профессионального бокса, которая имеет право регистрировать и проводить международные турниры по профессиональному боксу. При этом WPBF объявляет себя самым представительным международным демократическим институтом в профессиональном боксе. Организация декларирует то, что её деятельность направлена на продвижение и обслуживание спортивных шоу профессионального бокса, промульгацию ежемесячных официальных оценок, эффективную защиту и обеспечение безопасности и благополучия боксёров, осуществление мер по обеспечению безопасности и защиты бокса в целом, а также осуществление справедливости и равных возможностей в боксе: беспристрастности, честности и справедливости для всех. Организация осуществляет свои полномочия (в части регулирования, контроля и надзора в боксе среди профессионалов) в своей соответствующей юрисдикции по всей Африке, Азиатско-Тихоокеанскому региону, Европе, Северной Америке и Латинской Америке.

Ссылки 
 Официальный сайт WPBF

Профессиональные боксёрские организации